Calliderma (zeester) : geslacht van zeesterren uit de familie Goniasteridae
 Calliderma (schimmel) : geslacht van schimmels uit de familie Entolomataceae